Antonio Olano es el nombre por el que se conoce tanto a...
 Antonio D. Olano, periodista y escritor español;
 Antonio Ros de Olano, escritor romántico y militar español del siglo .